Le  est un club bolivien de football basé à La Paz.
Le  est un club bolivien de football basé à Cochabamba.